Elena Perelman, als Künstlerin Elena Nahum Leroy, (, wiss. Transliteration ; * in Leningrad) ist eine russisch-kanadische Mathematikerin und Künstlerin.

Leben und Werk 
Perelman wurde als die jüngere Schwester des Mathematikers Grigori Jakowlewitsch Perelman in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Von 1993 bis 1998 studierte sie Mathematik an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg mit einem Master of Science-Abschluss. Anschließend forschte sie am Weizmann-Institut für Wissenschaften in Israel, wo sie 2003 bei Anthony Joseph promovierte mit der Dissertation Quantization of hypersurface orbital varieties in simple Lie algebras of classical types. Von 2005 bis 2006 war sie Post Doctoral Researcher am Karolinischen Institut in Stockholm im Bereich Biostatistik, anschließend arbeitete sie bis 2009 als Systementwicklerin. Parallel dazu besuchte sie von 2005 bis 2009 die Surkoff Art School. 2009 zog sie nach Vancouver und eröffnete eine Kunstschule für Kinder und Erwachsene, die es sich als gemeinnützige Organisation zum Ziel gesetzt hat, das Leben von durch Autismus und psychische Störungen Betroffenen durch Kunst, Interaktion und gemeinschaftliche Unterstützung zu verbessern.
Sie ist Autorin und Herausgeberin mehrerer Lehrbücher, die für Universitäten und Berufsbildungszentren gedruckt wurden, und eine Expertin für Investmentfonds.

Wissenschaftliche Werke
 mit Alexander Ploner, Stefano Calza, Yudi Pawitan: Detecting differential expression in microarray data: comparison of optimal procedures. In: BMC bioinformatics, Bd. 8, 26.1, 2007, Springer,

Einzelausstellungen (Auswahl) 
 2011: Vancouver Media Art, Vancouver
 2011: New Westminster Cultural Crawl
 2011: West End Community Center, Vancouver
 2018: Art on Display, White Rock Community Center

Gruppenausstellungen (Auswahl) 
 2011: Positively Petite, Place des Arts, Coquitlam, Kanada
 2012: Art Square, New Westminster
 2013: Visual Verse, New Westminster
 2014: Wonderland, North Vancouver Art Council, CityScape Art Gallery
 2016: Van Gogh museum exhibition at Oakridge Centre, 1st place award, Vancouver
 2016: Positively Petite, Place des Arts, Coquitlam
 2017: Local Abstraction (Semiahmoo Arts), Surrey
 2018: Aquarelle at Pastel (Federation of Canadian Artists), Vancouver

Einzelnachweise

Weblinks 
 Grigory Perelman Biography
 researchgate Profil
 Dissertation (Mathematics Genealogy Project)
 Elena Perelman: Alice in Wonderland exhibition

Mathematiker (21. Jahrhundert)
Maler (Kanada)
Kanadier
Russe
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau